Bajo steht für:

 eine Gruppe von Seenomaden in Südostasien, siehe Bajau
 einen Ort in Bhutan, siehe Bajo (Bhutan)

Bajo ist der Familienname folgender Personen:

 Lamin Kaba Bajo (* 1964), gambischer Politiker, Außenminister und Sportfunktionär
 Momodou Clarke Bajo († 2009), gambischer Ökonom
 Bajo, Künstlername des neuseeländisch-australischen Schauspielers Steven O’Donnell (australischer Schauspieler)

Siehe auch:

 Baio
 Bayo